Florimond est un prénom français fêté le 27 avril (ou le 4 mai, par proximité avec Florian). Il a été remis sur le devant de la scène en 1983, avec la sortie du film  L'Été meurtrier, Alain Souchon y jouant un personnage, surnommé « Pin Pon », se prénommant ainsi.

Personnalités portant ce prénom 
Florimond de Beaune (1601-1652), juriste français et mathématicien amateur qui entretint une grande correspondance avec Descartes ;
Florimond de Mercy-Argenteau (1727-1794), diplomate belge ;
Prénom de plusieurs membres de la famille Robertet à la Renaissance dont le plus célèbre, Florimond I Robertet (1458-1527), fut secrétaire d'État au tournant des  et  ;
Florimond Ronger (1823-1892) plus connu sous le pseudonyme de Hervé, compositeur, auteur, acteur, chanteur, metteur en scène et directeur de troupe français.

Personnages portant ce prénom  
 Le Prince Florimond, l'incarnation du Prince Charmant dans le ballet La Belle au bois dormant de Tchaïkovski ;
 Florimond Faroux, chef de la Section centrale criminelle à la Police Judiciaire, dans la série de romans Nestor Burma ;
 Florimond de Peyrac, fils d'Angélique et de Joffrey de Peyrac dans la saga littéraire Angélique.

Notes et références

Lien externe
 Fréquence du prénom par année en France sur le site du Figaro Madame.

Prénom masculin
Prénom français